Ранчо Лусеро има више значења:

 Ранчо Лусеро, Сан Валентин (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лусеро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Лусеро (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику